Талорк:

 Талорк I — король пиктов.
 Талорк II — король пиктов в VI веке.
 Талорк III — король пиктов в 641—653 гг.